Палмито има више значења:

 Палмито (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмито (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику